Estádio Nacional de Kuwait é um estádio usado para partidas de futebol e competições de atletismo, sendo localizado na Cidade do Kuwait, capital do país de mesmo nome, tendo capacidade para 16 000 pessoas.

Estádio Nacional
Estádios nacionais